Clemens Leitner (1998-), sauteur à ski autrichien.
 Felix Leitner (1996-), biathlète autrichien.
 Ferdinand Leitner (1912-1996), chef d'orchestre allemand.
 Gottlieb Wilhelm Leitner (1840-1899), orientaliste hongrois-britannique.
 Ján Leitner (1953-), athlète tchèque.
 Johanna Mikl-Leitner (1964-), femme politique autrichienne.
 Jules-Louis-Auguste Leitner (1862 - 1940), comédien français.
 Ludwig «Luggi» Leitner (1940-), skieur alpin austro-allemand.
 (Matthias) «Hias» Leitner (1935-), ancien skieur alpin autrichien.
 Michaela Gerg-Leitner (1965-), ancienne skieuse alpine allemande.
 Moritz Leitner (1992-), footballeur allemand.
 Patric(-Fritz) Leitner (1977-), lugeur allemand.
 Peter Leitner (1956-), sauteur à ski allemand.
  (1919-1989), chroniqueur scientifique allemand, auteur d'un livre sur la psychologie de l'apprentissage : apprendre à apprendre. Inventeur de la carte mémoire dite flashcard en anglais.
 Vladimír Leitner (1974-), footballeur international slovaque.

Voir aussi 
 Leitner, une société italienne spécialisée dans le transport par câble, les engins de damages, le transport urbain et l'énergie
Patronyme austro-bavarois
Patronyme juif